Биокерамика или биосовместимая нанокерамика, ( или ) — наноструктурированный керамический материал, используемый в медицине для восстановления (замещения) поврежденных твёрдых тканей.

Описание 
Нанокерамика является неорганическим неметаллическим материалом, полученным в ходе высокотемпературного спекания индивидуальных частиц. Структура такого сплошного материала образована контактирующими друг с другом зёрнами размером от одного до нескольких сотен нанометров.

В медицинской практике (в ортопедии и травматологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии) наиболее часто используют керамику на основе:
— β-трикальциевого фосфата Ca3(PO4)2, гидроксиапатита кальция Ca5(PO4)3OH;
— оксида алюминия Al2O3;
— оксида циркония ZrO2.

Керамика, по большей части, биологически инертна и не вызывает побочных клинических проявлений (например, воспаления или отторжения имплантата), поэтому её часто используют в качестве покрытий имплантируемых материалов.

Благодаря своей твёрдости она существенно улучшает износостойкость имплантатов, минимизирует их деградацию и образование иммуногенных микрочастиц и продуктов коррозии.

Гидроксиапатит и различные фосфаты кальция представляют некоторое исключение среди керамик с точки зрения биосовместимости. Эти материалы биологически активны, за счет чего способствуют взаимодействию костной ткани с имплантатом и улучшают регенерацию кости.

Литература 
  Narayan R.: Biomedical Materials / Roger Narayan (Editor). — Springer, 2009. — 550 p.
  Park J.: Biomaterials Principles and Applications / edited by Joon B. Park and Joseph D. Bronzino.- CRC Press, 2007.
  Park J. B., Lakes R. S.: Biomaterials An Introduction. 2nd ed. — N.Y.: Plenum Press, 1992. — 375 p.
  Bhat S. V.: Biomaterials. — Alpha Science Intl Ltd, 2005. — 279 p.
  Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering / Ed. by G. E. Wnek, G. L. Bowlin. V. 2. 2nd ed. — Marcel Dekker, 2004. — 418 p.

Ссылки 

Физическая химия
Имплантация зубов
Восстановительная стоматология
Ортопедия